Dunlop World Challenge 2010 — 3-й розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнир, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в японском городе Тоёта, префектура Айти.

Соревнования прошли с 22 по 28 ноября на крытых ковровых кортах комплекса Sky Hall Toyota.

Чемпионы прошлого года:
 мужской одиночный разряд:  Владими Игнатик
 женский одиночный разряд:  Кимико Датэ-Крумм
 мужской парный разряд:  Андис Юшка /  Александр Кудрявцев
 женский парный разряд:  Марина Эракович /  Тамарин Танасугарн

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Тацума Ито обыграл  Юити Сугиту со счётом 6-4, 6-2.

Женщины 

 Мисаки Дои обыграла  Дзюнри Намигату со счётом 7-5, 6-2.
 Мисаки Дои выигрывает 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.
 Дзюнри Намигата уступает 2й в сезоне и 7й за карьеру финал на турнирах федерации.

Парные турниры

Мужчины 

 Трет Конрад Хьюи /  Пурав Раджа обыграли  Тасуку Ивами /  Хироки Кондо со счётом 6-1, 6-2.

Женщины 

 Сюко Аояма /  Рика Фудзивара обыграли  Ирину-Камелию Бегу /  Мэдэлину Гожню со счётом 1-6, 6-3, [11-9].

См. также 
 Dunlop World Challenge
 Цикл женских турниров ITF 2010

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 

Япония
Теннис
Ноябрь 2010 года
2010